Гизингер - фамилия:

 Гизингер — дворянский род.

Фамилия 
 Гизингер, Вильгельм (1766—1852) — шведский химик, горнопромышленник.
 Гизингер, Стефани  (род. 1996) — немецкая модель.

См. также 
 Гризингер
 Гризинген